Ruta 33 o Carretera 33 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 33.

Colombia 
 Ruta Nacional 33.

España 
 Ruta CA-33, en la Provincia de Cádiz.

Estados Unidos 
 Ruta Estatal de Alabama 33.
 Ruta Estatal de California 33.
 Ruta de Illinois 33.
 Carretera de Nebraska 33.
 Ruta de Rhode Island 33.

Japón 
 Ruta Nacional 33.

Ruta 033